Кри́стофер Ма́ртинс Пере́йра (; ) — люксембургский футболист, полузащитник московского «Спартака» и капитан сборной Люксембурга.

Клубная карьера

Ранние годы 
Начал заниматься футболом в академии клуба «», а в 2012 году перешёл в «Расинг Унион». С 2013 года начал привлекаться к основному составу клуба и 7 апреля 2013 года дебютировал в чемпионате Люксембурга в матче 15-го тура против «Женесса» (0:2), выйдя в стартовом составе. Всего в сезоне 2012/13 провёл за «Расинг» 8 матчей. Летом 2013 года подписал контракт с французским клубом «Олимпик Лион», где начал выступать за команду до 17 лет, с которой в 2014 году он стал чемпионом Франции до 17 лет. Выступал в Юношеской лиге УЕФА, в 2015 году с командой дошёл до финала Кубка Гамбарделлы, а в сезоне 2015/16 стал серебряным призёром Национального чемпионата до 19 лет. Также, с 2014 по 2018 года, выступал за фарм-клуб «» в четвёртом дивизионе, за который дебютировал 26 апреля 2014 года в матче против клуба «Сар-Юньон» (4:1). Первый мяч за вторую команду забил 1 ноября 2014 года в матче против «Мартига» (4:0). Всего за «Олимпик Лион Б» провёл 45 матчей и забил два мяча.

«Лион» и аренды 
10 сентября 2017 года Мартинс Перейра дебютировал за «Лион» в Лиге 1, выйдя в стартовом составе на матч против «Генгама» (2:1), в котором был заменён на 51-й минуте. Семь дней спустя сыграл свой второй матч в лиге, выйдя на замену в поединке против «Пари Сен-Жермен» (0:2). 13 октября 2017 года был отдан в аренду до конца сезона 2017/18 в клуб Лиги 2 «Бурк-ан-Брес — Перонна». 20 октября 2017 года дебютировал за клуб в матче против «Ньора» (0:2), а единственный мяч забил 28 ноября 2017 года в матче против «Орлеана» (4:0). За команду сыграл 17 матчей и забил один мяч, однако по итогам сезона клуб покинул Лигу 2, уступив в стыковых матчах команде «Гренобль». 29 августа 2018 года вновь был отдан в аренду в клуб Лиги 2 «Труа», за который дебютировал 14 сентября 2018 года в матче против «Ньора». Первый мяч за клуб забил 26 октября 2018 года в матче против «Гренобля». Всего за «Труа» провёл 30 матчей и забил два мяча.

«Янг Бойз» 
13 июня 2019 года перешёл в «Янг Бойз», подписав контракт на четыре года. Дебютировал за новый клуб 28 июля 2019 года в матче 2-го тура чемпионата Швейцарии против «Ксамакса» (1:0), проведя на поле весь матч. Первый мяч за «Янг Бойз» забил 20 июля 2020 года в матче 31-го тура чемпионата Швейцарии против «Серветта» (4:2). В сезоне 2019/20 провёл за клуб 28 матчей и забил три мяча во всех турнирах, а также стал чемпионом и выиграл Кубок Швейцарии. В сезоне 2020/21 снова выиграл с командой чемпионат Швейцарии, проведя 14 матчей во всех турнирах и забив два мяча. Всего за «Янг Бойз» провёл 68 матчей во всех турнирах и забил пять мячей.

«Спартак» Москва 
31 января 2022 года перешёл на правах аренды в московский «Спартак», соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года и предполагает возможность приоритетного выкупа трансфера клубом. Дебютировал за клуб 26 февраля 2022 года в домашнем матче 19-го тура чемпионата России против московского ЦСКА (0:2), проведя на поле весь матч. Первый мяч за «Спартак» забил 19 марта 2022 года в матче 22-го тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода» (1:1). В сезоне 2021/22 провёл во всех турнирах 14 матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи, а также стал обладателем Кубка России. 3 июня 2022 года «Спартак» объявил, что выкупил Мартинса Перейру у «Янг Бойз» и подписал контракт с игроком до 2026 года. 23 июня 2022 года сменил свой игровой номер на 35-й, а под 17-м стал выступать Антон Зиньковский.

Карьера в сборной 
Мартинс Перейра родился в Люксембурге в семье выходцев из Кабо-Верде, но с самого начала выступал за сборные Люксембурга различных возрастов. В 2012 году выступал за сборную до 17 лет, за которую провёл шесть матчей, а также за команду до 19 лет, проведя три матча и забив один мяч. В 2014 году провёл два матча за молодёжную сборную Люксембурга.

В марте 2013 года он отклонил вызов в основную команду, чтобы сохранить возможность выступления за сборную Кабо-Верде. Однако 8 сентября 2014 года он всё же дебютировал за сборную Люксембурга, отыграв весь матч против сборной Белоруссии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2016. 8 сентября 2018 года забил свой первый мяч за сборную в матче Лиги наций против сборной Молдавии (4:0).

Достижения 
 «Янг Бойз»
 Чемпион Швейцарии (2): 2019/20, 2020/21
 Обладатель Кубка Швейцарии: 

 «Спартак» (Москва)
 Обладатель Кубка России: 2021/22

Статистика

Клубная

Сборная 

Итого: 55 матчей / 1 гол; 17 побед, 9 ничьих, 29 поражений.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Люксембурга
Игроки сборной Люксембурга по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Люксембурга по футболу
Игроки ФК «Расинг» Люксембург
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Бур-ан-Бресс — Перонна»
Игроки ФК «Труа»
Игроки ФК «Янг Бойз»
Игроки ФК «Спартак» Москва